Trimmen (altengl. trymman‚ in Ordnung bringen, festmachen‘) steht für:
 Leistungssteigerung durch beständiges Üben, siehe Training
 Kürzen von Haaren oder Rasen, siehe Haartrimmer bzw. Rasentrimmer
 Fellpflege bei Hunden, siehe Trimmen (Hunde)
 Lage-Ausrichten von Körpern (insbes. Fahrzeugen), siehe Trimmung
 Parameterabgleich in der Elektronik, siehe Abgleich (Technik)
 Trimmen von Daten in der Statistik, siehe getrimmtes Mittel

Siehe auch:

 Trimm-dich-Bewegung
 Trimm-dich-Pfad
 Segeltrimm